Тогон (государство) — сяньбийское государство (312—663).
 Тогон — сяньбийское племя.
 Тогон (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции в департаменте Приморская Шаранта.